Il termine Butter, che in lingua inglese significa burro, può riferirsi a:

Cinema
 Butter – film del 1998 diretto da Peter Gathings Bunche
 Butter – film del 2011 diretto da Jim Field Smith

Geografia
 Butter Point – promontorio in Antartide

Musica
 Butter – album del 2009 di Hudson Mohawke
 Butter – singolo del 2021 dei BTS

Personaggi
 Butter – personaggio di Dragon Ball

Pagine correlate 
 Butterscotch